Сальвадор Рейес Чавес (; ) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Америка» и сборной Мексики.

Клубная карьера 
Рейес — воспитанник клуба «Атлетико Морелия». 10 августа 2016 года в поединке Кубка Мексики против «Мурсилагос» Сальвадор дебютировал за основной состав. 7 января 2018 года в матче против «Монтеррея» дебютировал в мексиканской Примере. В начале 2019 года Рейес на правах аренды перешёл в «Симарронес де Сонора». 5 января в матче против «Атланте» он дебютировал в Лиге Ассенсо. 12 января в поединке против «Кафеталерос де Чьяпас» Сальвадор забил свой первый гол за «Симарронес де Сонора». 

В начале 2020 года Рейес был арендован «Пуэблой». 25 января в матче против «Керетаро» он дебютировал за новый клуб. 6 сентября в поединке против УНАМ Пумас Сальвадор забил свой первый гол за «Пуэблу».

Летом 2021 года Рейес подписал контракт со столичной «Америкой». 23 июля в матче против «Керетаро» он дебютировал за новую команду. 1 августа в поединке против «Некаксы» Сальвадор забил свой первый гол за «Америку».

Международная карьера 
9 декабря 2021 года в товарищеском матче против сборной Чили Рейес дебютировал за сборную Мексики.

Примечания 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Симарронес де Сонора»
Игроки ФК «Америка» Мехико